Зона Америка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2010 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, хард

 7 — 11 июля 2010

Предварительный раунд

Плей-офф 

НС — зачтён результат игры на предварительном раунде.

  и  переходят в группу 2 зоны Америка
  и  выбывают в группу 4 зоны Америка

Группа IV 
 Панама, Панама, грунт

 29 июня - 3 июля

  и  переходят в группу 3 зоны Америка.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы